«Don’t» — дебютный сингл американского певца Брайсона Тиллера. Релиз состоялся 20 мая 2015 года. Продюсером выступил Dopeboi.

Предпосылки и релиз 
Первоначально Брайсон выпустил песню в октябре 2014 года на своей странице в SoundCloud, где сразу же начал находить своих фанатов, сперва набрав 4 миллиона прослушиваний в течение первых шести месяцев, затем количество прослушиваний перевалило за 35 миллионов. Тиллер, после того, как поднялась популярность сингла, признался, что он «сделал это дерьмо в [своей] гостиной».

Видеоклип 
Официальный видеоклип вышел 17 октября 2015 г. на Vevo-канале Брайсона в YouTube. С момента своего релиза видео получило более 90 миллионов просмотров.

Коммерческий успех 
«Don’t» дебютировала в Billboard Hot 100 под номером 84 по состоянию на 17 октября 2015 года. Позже песня достигла номера 13, своего пика, тем самым став первой для Тиллера, преодолевшей топ-40.

Чарты 

Песни 2014 года
Синглы 2015 года
Дебютные синглы
Синглы RCA Records